Иван Горо́хов:
 Горохов, Иван Лаврентьевич (1863—1934) — русский художник-живописец.
 Горохов, Иван Савинович (?—1686/87) — русский государственный деятель, дипломат, думный дьяк.